Bulla Károly (19. század) orvos
 Bulla Károly (1946) író, újságíró, szerkesztő